Robert I van Artesië (1216-1250)
 Robert II van Artesië (1250-1302)
 Robert III van Artesië (1287-1342)
 Robert IV van Artesië (1356-1387)